Всеукраїнська громадське об'єднання Проффінконтроль України. (анг. ProfFinControl Ukraine або P.F.C.U.) — громадське об'єднання організацій та експертів у галузі фінансових продуктів та послуг, які беруть участь у роботі над законодавчими актами у сфері регулювання діяльності з використанням криптовалют в Україні, допомагають правоохоронним органам України у боротьбі з фінансовими пірамідами, скам-проектами та незаконними бінарними опціонами (псевдофорекси), координують та здійснюють благодійну діяльність разом із учасниками криптоспільноти.

Учасники та експерти об'єднання 
 Благодійний фонд P.F.C.U. charity
 Консалтинговий центр ProfFinCenter Ukraine
 P.F.C.U. Tactical Group
 Сотніченко С. О. експерт та керівник напряму виявлення та протидії фінансуванню організацій, які визнані терористичними на території України.
 Рой В. А. експерт-аналітик криптовалютного сектора.
 Корн В. А. експерт-аналітик міжнародного фінансового сектору.
 Іньков О. А. голова благодійної організації та експерт із фінансових ринків азіатських країн.
 Шикоян Е. Г. медик та керівник благодійних проектів.
 Яковенко Ю.Ю. експерт-аналітик.

Партнери об'єднання 
 Міністерство цифрової трансформації України 
 Міністерство охорони здоров'я України 
 Департамент кіберполіції Національної поліції України 
 Blockchain Association of Ukraine
 Благодійний фонд допомоги онкохворим дітям "Краб"
 WhiteBIT
 Finance.ua 
 Минфин
 Prom.ua 
 IT Specialist LLC
 Trustee Wallet
 Bitaps

Основні напрямки діяльності 
 Експертна участь у розробці законодавчих актів (закону) щодо регулювання ринку віртуальних активів;
 Участь в обговореннях щодо створення законопроекту з легалізації віртуальних активів в Україні; 
 Виявлення та протидія схемам фінансування організацій, які визнані терористичними на території України.   
 Надання інформаційної допомоги правоохоронним органам у боротьбі з фінансовим шахрайством, скам проектами та фінансовими пірамідами;
 Громадські розслідування діяльності підозрілих фінансових установ щодо виявлення шахрайських схем для своєчасного інформування про них правоохоронні органи;
 Благодійна допомога та закупівля необхідного обладнання спеціалізованим дитячим медичним закладам;
 Надання адресної гуманітарної допомоги біженцям та малозабезпеченим багатодітним сім'ям, що постраждали від військових дій.

Успішні проекти щодо запобігання шахрайській діяльності 

 На підставі інформації зібраної та переданої до правоохоронних органів ГО Проффінконтроль України, спецпідрозділ Нацполіції України провів обшуки та заблокував роботу фінансової піраміди MIYA HOLDING.
 На підставі доказів зібраних ГО Проффінконтроль України поліція відкрила кримінальне провадження за статтею шахрайство та провело затримання представників компанії EXPO-HOLDING. 
 Після звернення громадян та збору первинної інформації ГО Проффінконтроль України разом із співробітниками Національної поліції України блокували роботу російської фінансової піраміди WEB TOKEN PROFIT.

Здійснені благодійні проекти 
 Надання системної благодійної допомоги державним спеціалізованим дитячим медичним закладам.
 З 24.02.2022 благодійна діяльність ГО була переорієнтована на допомогу людям, які опинилися у складних життєвих обставинах через російське вторгнення. За допомогою Благодійної Організації "ПФКУ" (P.F.C.U. Charity) було здійснено ряд важливих задач з допомоги мешканьцям України. 
 Було надано допомогу з розселенням більш ніж 500 переселенцям щодо їх розміщення на Закарпатті.
 На постійній основі виконується адресна гуманітарна допомога переселенцям та малозабезпеченим багатодітним сім'ям з населених пунктів Буча, Гостомель, Бородянка, Ірпінь, Маріуполя та інших міст, що були в окупації.
 Організовано доставку продуктів харчування, засобів гігієни та ліків для людей, які проживають на прифронтових територіях.

Примітки